Александр Николаевич Архангельский:
 Архангельский, Александр Николаевич (1874—1930) — протоиерей, священномученик, расстрелян в окрестностях Воронежа.
 Архангельский, Александр Николаевич (род. 1962) — российский литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий, писатель.